Juan Gómez González – allenatore di calcio e calciatore spagnolo
 Maximiliano Gómez González – calciatore uruguaiano